Smail steht für
 Smail, einen Mail Transfer Agent (MTA), der auf Unix-artigen Betriebssystemen eingesetzt wird

Smail ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Smail (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler